«Imago Mundi» () — англоязычный ежегодник по истории картографии, основанный в 1935 году русским эмигрантом первой волны Львом Семёновичем Багровым (1881—1957). До 1991 главным редактором журнала был британский профессор Брайан Харли (1932—1991). Членом редколлегии журнала с российской стороны долгое время был профессор Л.А. Гольденберг (1920—1989), затем его сменил профессор А.В. Постников. К 2013 году было выпущено 64 номера ежегодника, а последние годы состоящих из двух книжек. 

В книжках ежегодника публикуются статьи, посвящённые истории старинных географических карт, биографии картографов, гравёров и издателей карт и атласов.

Литература

Ссылки 
 Imago Mundi
 Piero Falchetta. Указатель содержания выпусков ежегодника «Imago Mundi» с № 1 (1935) по № 64, вып. 1 (2012).

Исторические журналы
Географические журналы
История географии
Картоведение
Печатные издания, возникшие в 1935 году